Космическая улица — улица в различных населённых пунктах.

Россия 
 Космическая улица — улица в Астрахани.
 Космическая улица — улица в Днепре.
 Космическая улица — улица в Кемерово.
 Космическая улица — улица в Красноярске.
 Космическая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Космическая улица — улица в Новосибирске.
 Космическая улица — улица в Оренбурге.
 Космическая улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Космическая улица — улица в Томске.
 Космическая улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Космическая улица — улица в Запорожье.
 Космическая улица — улица в Киеве.
 Космическая улица — улица в Харькове.
 Космическая улица — улица в Макеевке.